Mochito steht für:
 Monte Mochito Berg in Mosambik

Siehe auch: 
 Mojito, ein Cocktail